Pulp kan henføre til flere artikler:
 Pulp (band) – britisk rockgruppe
 Pulp (masse) - masse af forskellige materialer
 Pulp (papirmasse) – papirmasse opslæmmet i vand

Se også
 Pulp Fiction – amerikansk film fra 1994